Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Paradorn Srichaphan 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Jan Vacek (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Paradorn Srichaphan (finale)
 Michaël Llodra (primo turno)

 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Cédric Pioline (semifinali)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Axel Pretzsch (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 2002